Cockpit peut désigner :
 le cockpit ou poste de pilotage, l'espace réservé au personnel de pilotage d'un avion ;
 le cockpit, la partie d'un voilier ou d'un bateau à moteur où se situe le poste de pilotage extérieur ;
 le pays Cockpit, une région géologique de la Jamaïque ;
 Cockpit, une revue suisse d'aviation destinée à la jeunesse.
 Cockpit, un film suédois réalisé par Mårten Klingberg en 2012